Стригу́н — многозначный термин.

 Стригун — в русских диалектах годовалый жеребёнок, которому обычно подстригают гриву; жеребёнок на втором году.
 Стригун — обиходное название елового большого чёрного усача.

Фамилия 
 Стригун, Василий Сократович - украинский советский партизан 1940х гг.;
 Стригун, Фёдор Николаевич (род. 1939) — советский и украинский актёр, кинорежиссёр.

См. также 
 Краб-стригун